

Géographie
Tchernihiv (en ukrainien Чернігів) ou Tchernigov (Чернигов en russe, Czernihów en polonais) est une ville d’Ukraine.

Histoire 
Principauté de Tchernigov est une des principautés qui formaient la Russie kiévienne, entre le  et le  et qui subsista jusqu'au .

Artiste
Iakov Tchernikhov (Яков Георгиевич Чернихов) né le 5 (17)  à Pavlograd (Ukraine) et mort le  à Moscou (URSS), est un artiste russe, architecte visionnaire et constructiviste, dessinateur et peintre.